Trattmossor (Amphidium) är ett släkte av bladmossor. Enligt Catalogue of Life ingår Trattmossor i familjen Orthotrichaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Rhabdoweisiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor